Иван Капитонович Плотников ( 1862—1918 ) — русский архитектор, работавший на территории Белоруссии. Гродненский губернский архитектор  (1900-1912), Вятский губернский архитектор (1912-1916)  .

Биография 
Окончил Императорскую Академию художеств. В 1891-1900 годах работал младшим инженером в Гродно коллежским заседателем. В 1900-1912 годах работал гродненским губернским архитектором . В начале XX века жил в доме № 26 по Резницкой улице.

Работы 

Работал младшим архитектором строительного отдела Гродненской губернской правлений в 1896 году, он дал критическую оценку проекту Свято-Николаевской церкви в городе Бресте: «Представленные чертежи имеют избыток украшений, которых не были включены в смету, особенно штукатурные работы, между тем чертеж, по моему мнению, должен четко указывать только то, что включено в смету, подлежащую проверке»  .

В 1904 году был откомандирован к специальной комиссию Святейшего синода по восстановлению Коложской церкви в Гродно  .

Проекты 

 Белоруссия

 Утверждение проекта костёла св. Алексея в местечке Сельцы Пружанского уезда (16 февраля 1906 г.)  .
 План участка под строительство и проект костёла Преображения Господня в селе Большая Берестовица Гродненского уезда (1907 г. )  .
 Проект и смета на строительство каменного костёла в местечке Лысково Пружанского уезда (23 июля 1907 г.)  не был реализован.
 Проект и смета на строительство уездной больницы в г. Гродно (1891-1894 гг.)  .
 Проект костёла Пресвятой Девы Марии в местечки Репля Волковысского уезда (1900 г.)  .
 Проект кирпичного пивоваренного завода в усадьбе Станислава Незабытовского в Олешевичи Гродненского уезда (1895 г.)  не сохранился.
 Проект Покровского собора в Гродно (в соавторстве с Михаилом Прозоровым и Иваном Савельевым ) .
 Проект реконструкции церкви Святой Троицы в местечке Зельве Волковысского уезда (начало ХХ века. )  .
 Проект Свято-Николаевской братской церкви в г. Бресте (1895-1896 гг.)  .
 Проект Владимирской церкви-школы в Занеманском предместье в Гродно (1895 г.)  .
 Проект усадебно-паркового комплекса Толлочко: часовня, пивоварня, парк в усадьбе Вердомичи Гродненского уезда (конец XIX - начало XX вв. )  .

 Польша

 Проект деревянного цирка и летнего театра в г. Белостоке (1894-1897 гг.)— не сохранились  .

 Россия

 Проект северного кирпичного двухэтажного корпуса Ижевской женской гимназии (совместно с И.А Чарушин) (1912-15).
 Проект старообрядческого молитвенного дома в Кирове (1910 г.) — инженер Э.К Нюквист, архитектор И. К. Плотников.

Примечания 

Архитекторы XIX века
Архитекторы XX века
Архитекторы России
Архитекторы Российской империи
Архитекторы Белоруссии
Архитекторы Гродно
Выпускники Императорской Академии художеств
Умершие в 1918 году
Родившиеся в 1862 году